Совет Народных Комиссаров Казахской ССР (СНК КазССР, ) — высший государственный орган управления Казахской Советской Социалистической Республики.

Дата создания — 12 октября 1920 года как исполнительный и распорядительный орган КирЦИКа, 15 июня 1925 года переименован в Совет Народных Комиссаров Казахской АССР (Совнарком КАССР), 5 декабря 1936 года — в Совнарком Казахской ССР. Упразднён 15 марта 1946 года в связи с образованием Совета Министров Казахской ССР.

Руководство

Председатели Совнаркома 
Председатели Совнаркома Киргизской АССР:
 Виктор Алексеевич Радус-Зенькович (12.10.1920 — октябрь 1921)
 Мурзагалиев, Мухамедхафий (октябрь 1921 — октябрь 1922)
 Сейфуллин, Сакен (декабрь 1922 — октябрь 1924)
 Нурмаков, Ныгмет Нурмакович (октябрь 1924 — 15.07.1925)

Председатели Совнаркома Казахской АССР:
 Нурмаков, Ныгмет Нурмакович. (15.07.1925 — апрель 1929)
 Исаев, Ураз Джанзакович (апрель 1929 — 05.12.1936)

Председатели Совнаркома Казахской ССР:
 Исаев, Ураз Джанзакович (5.12.1936 — 31.05.1938)
 Тажиев, Ибрагим Тажиевич — и. о. (25.05.1938 — 17.07.1938)
 Ундасынов, Нуртас Дандибаевич (17.07.1938 — 1946).

Председатели Малого Совнаркома 
 Стеклов, Петр Михайлович октябрь 1921 г. — январь 1922 г.
 Заромский, Исаак Михайлович 14 январь 1922 г. — сентябрь 1922 г.
 Алибеков, Алиаскар Мендиарович сентябрь 1922 г. — ?
Малым Совнаркомом называлась Комиссия при Совнаркоме (по текущим вопросам)

Заместители Председателя Совнаркома 
 Мурзагалиев, Мухамедхафий октябрь 1920 г. — октябрь 1921 г.
 Айтиев, Абдрахман, врид октябрь 1921 г. — [март 1922 г.]
 Вайнштейн, Арон Исакович март 1922 г. — сентябрь 1923 г.
 Вельман, Владимир Иванович сентябрь 1923 г. — август 1924 г.
 Нурмаков, Нигмет сентябрь 1924 г. — ноябрь 1924 г.
 Сергазиев, Абулай Сергазиевич февраль 1925 г. — сентябрь 1926 г. (каз.)
 Кулумбетов, Узакбай Джелдербаевич сентябрь 1926 г. — январь 1935 г.
 Алиев, Теймур Махмудович июнь 1935 г. — август 1936 г.
 Садвакасов, Джанайдар август 1936 г. — апрель 1937 г.
 Ескараев, Сулейман май 1937 г. — август 1937 г.
 Лазарев, Василий Никифорович сентябрь 1937 г. — июнь 1938 г.
 Климентьев, Иван Семенович июль 1938 г. — декабрь 1941 г.
 Заговельев, Александр Петрович апрель 1942 г. — март 1946 г.

Заместители Председателя Совнаркома — председатели Совета Труда и Обороны 
Совет Труда и Обороны при Совнаркоме КАССР создан 14 января 1921 г. на правах комиссии Совнаркома КАССР. В сентябре 1923 г. преобразован в Краевое экономическое совещание при Совнаркоме КАССР.
 Мурзагалиев, Мухамедхафий октябрь 1920 г. — октябрь 1921 г.
 Вайнштейн, Арон Исакович март 1922 г. — июль 1923 г.
 Винокуров-Наумов, Наум Михайлович июль 1923 г. — сентябрь 1923 г.

Заместители Председателя Совнаркома — председатели Госплана 
Государственная плановая комиссия создана 19 ноября 1921 г. на правах совещания при Совете Труда и Обороны КАССР. В октябре 1965 г. преобразована в Государственный плановый комитет Совета Министров КазССР, функционировавший до декабря 1991 г.
 Журевский, Петр Бертулевич март 1922 г. — июнь 1922 г.
 Миндлин, Захар Львович июнь 1922 г. — август 1922 г.
 Дунаев, Георгий Михайлович сентябрь 1922 г. — [ноябрь] 1922 г.
 Миндлин, Захар Львович декабрь 1922 г. — январь 1924 г.
 Щербаков, Семен Митрофанович, врид июнь 1924 г. — август 1924 г.
 Садвокасов, Смагул сентябрь 1924 г. — февраль 1925 г.
 Сергазиев, Абулай Сергазиевич февраль 1925 г. — сентябрь 1926 г. (каз.)
 Кулумбетов, Узакбай Джелдербаевич сентябрь 1926 г. — январь 1928 г.
 Поволоцкий, Александр Моисеевич март 1928 г. — октябрь 1929 г.
 Поднек, Август Иванович ноябрь 1929 г. — сентябрь 1931 г.
 Маймин, Исидор Борисович октябрь 1931 г. — апрель 1933 г.
 Андронников, Владимир Николаевич апрель 1933 г. — январь 1937 г.
 Рафальский, Константин Яковлевич январь 1937 г. — март 1938 г.
 Смирнов, Павел Леонтьевич март 1938 г. — июнь 1938 г.
 Королев, Михаил Сергеевич июнь 1938 г. — август 1939 г.
 Мельников, Виктор Георгиевич сентябрь 1939 г. — ноябрь 1940 г.
 Чуланов, Габдулла ноябрь 1940 г. — апрель 1942 г.
 Дунаев, Павел Михайлович апрель 1942 г. — июнь 1943 г.
 Тажиев, Ибрагим Тажиевич июнь 1943 г. — март 1946 г.

Центральный совет народного хозяйства (ЦСНХ) 
Образован 31 декабря 1923 г. постановлением Высшего совета народного хозяйства РСФСР на базе Промышленного бюро КАССР. Ликвидирован 27 января 1932 г. на основании постановления ЦИКа и Совнаркома КАССР с передачей функций и подведомственных учреждений Наркомату легкой промышленности КАССР.
 Винокуров-Наумов, Наум Михайлович декабрь 1923 г. — февраль 1924 г.
 Саматов, Мухтар Саматович март 1924 г. — февраль 1925 г. (каз.)
 Кулумбетов, Узакбай Джелдербаевич февраль 1925 г. — сентябрь 1926 г.
 Лекеров, Азимбай Лекерович сентябрь 1926 г. — май 1927 г.
 Сарымулдаев, Кабылбек май 1927 г. — апрель 1928 г. (каз.)
 Корнюшин, Фёдор Данилович апрель 1928 г. — ?
 Кенжин, Аспандияр Кенжинович февраль 1929 г. — октябрь 1929 г.
 Батраков, Михаил Васильевич май 1930 г. — февраль 1931 г.
 Беликов, Яков Петрович март 1931 г. — январь 1932 г.

Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции 
Образован в октябре 1920 г. на базе Краевого комиссариата рабоче-крестьянской инспекции Киргизского края. В феврале 1924 г. объединен с Киргизской областной контрольной комиссией РКП(б). Ликвидирован в феврале 1934 г.
 Баландин, Николай Иванович октябрь 1920 г. — июнь 1921 г.
 Сергеев, Сергей Дмитриевич июнь 1921 г. — октябрь 1921 г.
 Алибеков, Алиаскар Мендиарович октябрь 1921 г. — январь 1924 г.
 Авдеев, Александр Дмитриевич февраль 1924 г. — [ноябрь] 1925 г.
 Морозов, Иван Титович ноябрь 1925 г. — [февраль 1928 г.]
 Богданов, Иван Анфильевич февраль 1928 г. — январь 1931 г.
 Фектер, Андрей Яковлевич февраль 1931 г. — октябрь 1932 г.
 Егоров, Яков Георгиевич январь 1933 г. — февраль 1934 г.

Народный комиссариат государственного контроля 
Образован постановлением Совнаркома КазССР от 27 ноября 1940 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета КазССР от 5 октября 1940 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство государственного контроля КазССР, функционировавшее до 1958 г.
 Койшигулов, Ахмеджан ноябрь 1940 г. — февраль 1942 г.
 Орехов, Пётр Григорьевич апрель 1942 г. — январь 1943 г.
 Онгарбаев, Акай январь 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) 
Образован в октябре 1920 г. на основании декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В августе 1927 г. постановлением Совнаркома СССР от 5 июня 1927 г. № 33 реорганизован в Центральное административное управление КАССР. Вторично образован в августе 1929 г. Ликвидирован в декабре 1930 г. Вновь образован в январе 1937 г. приказом НКВД СССР № 003. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1941 г. объединен с Наркоматом государственной безопасности, который в апреле 1943 г. был выделен из состава НКВД. В марте 1946 г. преобразован в Министерство внутренних дел КазССР, функционировавшее до декабря 1991 г.

Первое формирование (октябрь 1920 г. — август 1927 г.) 
 Мурзагалиев, Мухамедхафий октябрь 1920 г. — октябрь 1921 г.
 Айтиев, Абдрахман октябрь 1921 г. — январь 1924 г.
 Орумбаев, Мукаш Орумбаевич январь 1924 г. — ноябрь 1924 г.
 Мухеев, Закарья ноябрь 1924 г. — май 1925 г. (каз.)
 Ескараев, Сулейман май 1925 г — август 1927 г.

Второе формирование (август 1929 г. — декабрь 1930 г.) 
 Авезов, Касым август 1929 г. — октябрь 1930 г. (каз.)
 Табакин, Михаил Маркович, врио октябрь 1930 г. — декабрь 1930 г.

Третье формирование (январь 1937 г. — март 1946 г.) 
 Залин, Лев Борисович январь 1937 г. — январь 1938 г.
 Реденс, Станислав Францевич январь 1938 г. — январь 1939 г.
 Бурдаков, Семен Николаевич январь 1939 г. — октябрь 1940 г.
 Бабкин, Алексей Никитич август 1940 г. — февраль 1941 г.
 Харитонов, Федор Петрович февраль 1941 г. — июль 1941 г.
 Бабкин, Алексей Никитич июль 1941 г. — май 1943 г.
 Богданов, Николай Кузьмич май 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат государственной безопасности 
Образован в феврале 1941 г. в результате разделения НКВД в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1941 г. на два наркомата. В июле 1941 г. НКВД и Наркомат государственной безопасности были объединены. В апреле 1943 г. НКВД был реорганизован с образованием двух наркоматов: НКВД и Наркомата государственной безопасности. 15 марта 1946 г. Наркомат государственной безопасности был реорганизован в Министерство государственной безопасности. В марте 1953 г. министерства внутренних дел и государственной безопасности были вновь объединены. В феврале-марте 1954 г. образован Комитет государственной безопасности (КГБ), функционировавший до декабря 1991 г.

Первое формирование (февраль-июль 1941 г.) 
 Бабкин, Алексей Никитич февраль 1941 г. — июль 1941 г.

Второе формирование (апрель 1943 г. — март 1946 г.) 
 Бабкин, Алексей Никитич май 1943 г. — март 1944 г.
 Огольцов, Сергей Иванович апрель 1944 г. — декабрь 1945 г.

Народный комиссариат юстиции 
Образован в октябре 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство юстиции КазССР, функционировавшее до декабря 1991 г.
 Алибеков, Губайдулла Алибекович октябрь 1920 г. — октябрь 1921 г.
 Бекмухамедов, Шафкат Мухамеджанович октябрь 1921 г. — октябрь 1922 г.
 Атаниязов, Мурзагул октябрь 1922 г. — май 1923 г.
 Нурмаков, Нигмет май 1923 г. — сентябрь 1924 г.
 Иралин, Нуртаза сентябрь 1924 г. — ноябрь 1924 г.
 Боранбаев, Канай ноябрь 1924 г. — май 1925 г.
 Мамбеев, Садвокас май 1925 г. — январь 1928 г.
 Садвакасов, Джанайдар январь 1928 г. — декабрь 1929 г.
 Айтмагамбетов, Буран март 1930 г. — август 1933 г.
 Ярмухамедов, Абдулла ноябрь 1933 г. — январь 1935 г.
 Юсупбеков, Хамза Юсупбекович январь 1935 г. — февраль 1936 г.
 Ескараев, Сулейман февраль 1936 г. — август 1936 г.
 Бураев, Уразгали август 1936 г. — октябрь 1937 г.
 Чагиров, Баймухамед октябрь 1937 г. — март 1939 г.
 Оразбаев, Шашан май 1939 г. — январь 1943 г.
 Нурбаев, Мырзакадыр январь 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат иностранных дел 
Образован Законом КазССР от 13 апреля 1944 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство иностранных дел КазССР, функционировавшее до декабря 1991 г.
 Тажибаев, Толеген Тажибаевич август 1944 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат финансов 
Образован 19 октября 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство финансов КазССР, функционировавшее до декабря 1991 г.
 Калашников, Нестор Григорьевич октябрь 1920 г. — февраль 1922 г.
 Генералов, Сергей Сергеевич март 1922 г. — июнь 1922 г.
 Кокушкин, Александр Федорович июнь 1922 г. — июнь 1923 г.
 Маймин, Исидор Борисович июнь 1923 г. — май 1926 г.
 Мурзагалиев, Мухамедхафий май 1926 г. — январь 1930 г.
 Орумбаев, Мукаш Орумбаевич январь 1930 г. — октябрь 1933 г.
 Бессонов, Василий Иванович, врид октябрь 1933 г. — январь 1935 г.
 Молдажанов, Ильяс Исмаилович январь 1935 г. — август 1937 г.
 Даулбаев, Ахмет Джакишевич август 1937 г. — март 1940 г.
 Шугайло, Иван Авксентьевич, врид март 1940 г. — июнь 1940 г.
 Сарынов, Арбаб Нурумович июнь 1940 г. — декабрь 1941 г.
 Шугайло, Иван Авксентьевич декабрь 1941 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат труда 
Образован в октябре 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. Ликвидирован в сентябре 1933 г. на основании постановления ЦИКа СССР, СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 1933 г.
 Заромский, Исаак Михайлович октябрь 1920 г. — октябрь 1922 г.
 Фабрикант-Страховенко, Моисей Львович, врид октябрь 1922 г. — апрель 1923 г.
 Паниев, Николай Гаврилович сентябрь 1923 г. — декабрь 1923 г.
 Авдеев, Александр Дмитриевич декабрь 1923 г. — февраль 1924 г.
 Киндель, Август Мартович февраль 1924 г. — ноябрь 1924 г.
 Татимов, Мухамед-Галий Койшибаевич ноябрь 1924 г. — май 1928 г.
 Боранбаев, Турсынбек май 1928 г. — сентябрь 1931 г.
 Ярмухамедов, Шаяхмет Шамухамедович август 1931 г. — [май] 1932 г.
 Султангалиев, Гайнулла Султангалиевич май 1932 г. — май 1933 г.
 Атрауов, Саур май 1933 г. — июль 1933 г.

Народный комиссариат социального обеспечения 
Образован в октябре 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство социального обеспечения КазССР, функционировавшее до декабря 1991 г.
 Арганчеев, Сахипгерей Джармаевич октябрь 1920 г. — июнь 1921 г.
 Джангильдин, Алиби Тогжанович июль 1921 г. — май 1925 г.
 Хангиреев, Дарибай Хангиреевич май 1925 г. — октябрь 1925 г.
 Джангильдин, Алиби Тогжанович октябрь 1925 г. — сентябрь 1928 г.
 Хлыновская, Евдокия Степановна сентябрь 1928 г. — март 1931 г.
 Ворожеева, Анна Ивановна июнь 1931 г. — июль 1932 г.
 Курмангалиев, Рамазан Курмангалиевич июль 1932 г. — июль 1933 г.
 Абдрахманов, Бисенгалий ноябрь 1933 г. — май 1937 г. (каз.)
 Асылбеков, Абдулла Абдрахманович май 1937 г. — июнь 1937 г.
 Арыкова, Нагима Идрисовна июнь 1937 г. — июль 1938 г.
 Иктисамова, Сарби Рамазановна июль 1938 г. — апрель 1943 г.
 Елюбаев, Оспанбай апрель 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат легкой промышленности 
Образован 1 февраля 1932 г. постановлением ЦИКа и Совнаркома КАССР от 27 января 1932 г. Ликвидирован 9 сентября 1934 г. Вновь образован постановлением Совнаркома КазССР от 11 декабря 1936 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство легкой промышленности КазССР.

Первое формирование (февраль 1932 г. — сентябрь 1934 г.) 
 Беликов, Яков Петрович февраль 1932 г. — июнь 1932 г.
 Хангиреев, Дарибай Хангиреевич август 1932 г. — июль 1933 г.
 Кошанбаев, Хасен июль 1933 г. — сентябрь 1934 г.

Второе формирование (декабрь 1936 г. — март 1946 г.) 
 Астромович, Петр Федорович декабрь 1936 г. — апрель 1938 г.
 Артыкбаев, Чакпак апрель 1938 г. — июнь 1938 г.
 Сарынов, Арбаб Нурумович июнь 1938 г. — июнь 1940 г.
 Сеитов, Нуркан Сеитович июль 1940 г. — декабрь 1941 г. (каз.)
 Сарынов, Арбаб Нурумович декабрь 1941 г. — февраль 1943 г.
 Бекжанов, Мурзахмет Джексенгалиевич февраль 1943 г. — август 1943 г.
 Иржанов, Амир Иржанович август 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат местной промышленности 
Образован 20 сентября 1934 г. при Совнаркоме КАССР постановлениями ВЦИКа от 20 августа 1934 г. и КазЦИКа от 9 сентября 1934 г. на базе Наркомата легкой промышленности. В марте 1946 г. преобразован в Министерство местной промышленности КазССР.
 Астромович, Петр Федорович сентябрь 1934 г. — сентябрь 1936 г.
 Кальменев, Атлаш Алпысбаевич сентябрь 1936 г. — январь 1938 г. (каз.)
 Терехов, Николай Петрович февраль 1938 г. — июнь 1938 г.
 Скородумов, Михаил Арсентьевич июнь 1938 г. — июль 1938 г.
 Бекжанов, Мурзахмет Джексенгалиевич июль 1938 г. — февраль 1940 г.
 Голубев, Иван Корнеевич, врид март 1940 г. — август 1940 г.
 Альменов, Сейтбай август 1940 г. — июль 1941 г.
 Кадыржанов, Камал Кадыржанович июль 1941 г. — октябрь 1942 г.
 Утембаев, Аббас Омарович октябрь 1942 г. — июнь 1943 г.
 Новиков, Алексей Степанович октябрь 1942 г. — июнь 1943 г.
 Нагаев, Борис Данилович февраль 1946 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат текстильной промышленности 
Образован Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 9 сентября 1939 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство текстильной промышленности КазССР.
 Королев, Михаил Сергеевич сентябрь 1939 г. — январь 1941 г.
 Орлов, Александр Семенович январь 1941 г. — сентябрь 1943 г.
 Бондаренко, Виктор Иванович октябрь 1943 г. — май 1945 г.
 Пелевин, Виктор Михайлович май 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат пищевой промышленности 
Образован постановлением Совнаркома СССР от 3 января 1937 г. по решению ЦК ВКП(б) от 21 сентября 1936 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство пищевой промышленности КазССР.
 Яхнович, Александр Наумович сентябрь 1936 г. — март 1938 г.
 Боровых, Иван Александрович, врид март 1938 г. — апрель 1938 г.
 Курицын, Иван Васильевич апрель 1938 г. — май 1938 г.
 Досымов, Есен Досымович июль 1938 г. — май 1940 г.
 Тютюков, Федор Меркурьевич июль 1940 г. — март 1945 г.
 Бутин, Мажекен Есенович март 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат мясной и молочной промышленности 
Образован Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 28 февраля 1939 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство мясной и молочной промышленности КазССР.
 Мирманов, Жармухамбет апрель 1939 г. — июль 1940 г.
 Мыктыбаев, Искак Мыктыбаевич июль 1940 г. — март 1943 г.
 Едыгенов, Казтай Едыгенович июль 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат рыбной промышленности 
Образован Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 28 февраля 1939 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство рыбной промышленности КазССР.
 Абишев, Шайхи март 1939 г. — август 1941 г.
 Власов, Петр Иванович, врид август 1941 г. — май 1942 г.
 Тастайбеков, Хайруш май 1942 г. — февраль 1944 г.
 Бекжанов, Мурзахмет Джексенгалиевич февраль 1944 г. — декабрь 1945 г.
 Бахарев, Георгий Лазаревич, врид декабрь 1945 г. — январь 1946 г.

Народный комиссариат лесной промышленности 
Образован 4 января 1937 г. постановлением КазЦИКа на основании постановления ЦИКа СССР от 3 января 1937 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство лесной промышленности КазССР
 Гумен, Андрей Валентинович январь 1937 г. — май 1938 г.
 Казиев, Арал Казиевич июль 1938 г. — июнь 1940 г.
 Джанзаков, Утеген июнь 1940 г. — август 1942 г.
 Байузаков, Хасен август 1942 г. — февраль 1945 г.
 Байбусунов, Талипбай март 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат местной топливной промышленности 
Образован на основании Указа Президиума Верховного Совета КазССР "у и постановления Совнаркома КазССР от 7 июля 1943 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство местной топливной промышленности КазССР.
 Утембаев, Аббас Омарович июль 1943 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат земледелия 
Образован 12 октября 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство земледелия КазССР.
 Харлов, Василий Николаевич октябрь 1920 г. — август 1921 г.
 Дивеев, Шакир Галеевич август 1921 г. — октябрь 1922 г. (каз.)
 Темиралиев, Досгул Темиралиевич октябрь 1922 г. — декабрь 1923 г.
 Алибеков, Алиаскар Мендиарович январь 1924 г. — сентябрь 1926 г.
 Султанбеков, Жагфар Султанбекович сентябрь 1926 г. — октябрь 1927 г.
 Токтабаев, Карим Дощанович декабрь 1927 г. — сентябрь 1931 г.
 Сарымулдаев, Кабылбек сентябрь 1931 г. — август 1933 г. (каз.)
 Сыргабеков, Нигматулла Сыргабекович сентябрь 1933 г. — октябрь 1937 г.
 Кужанов, Таттигалий Кужанович декабрь 1937 г. — август 1938 г.
 Бектасов, Ашимбек Жунусбекович август 1938 г. — март 1940 г.
 Даулбаев, Ахмет Джакишевич март 1940 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов 
Образован Постановлением КазЦИКа от 4 января 1937 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство совхозов КазССР.
 Дюйсенов, Хаким сентябрь 1936 г.’ — октябрь 1937 г. (каз.)
 Исенбаев, Исен октябрь 1937 г. — июль 1938 г.
 Джумагулов, Усман Галиевич июль 1938 г. — октябрь 1939 г.
 Кадырбеков, Айтыкен октябрь 1939 г. — декабрь 1941 г. (каз.)
 Бектасов, Ашимбек Жунусбекович январь 1942 г. — октябрь 1942 г.
 Бабкин, Николай Ефимович ноябрь 1942 г. — январь 1945 г.
 Гафиатуллин, Сулейман Халилович сентябрь 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат технических культур 
Образован постановлением Совнаркома КазССР от 12 декабря 1945 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство технических культур КазССР.
 Кистауов, Ахметбек Мухамедьярович декабрь 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат водного хозяйства 
Образован на основании Указа Президиума Верховного Совета КазССР от 25 февраля 1940 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство водного хозяйства КазССР.
 Бектасов, Ашимбек Жунусбекович март 1940 г. — январь 1942 г.
 Рыбаков, Александр Михайлович январь 1942 г. — октябрь 1945 г.
 Юсупов, Исмаил Абдурасулович октябрь 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат автомобильного транспорта 
Образован Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 19 июля 1939 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство автомобильного транспорта КазССР.
 Койшигулов, Ахмеджан Койшигулович июль 1939 г. — август 1940 г.
 Попов, Дмитрий Валерьянович октябрь 1940 г. — декабрь 1941 г.
 Гаврилов, Иван Григорьевич январь 1942 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат торговли 
Постановлением КирЦИКа от 31 мая 1924 г. образован Народный комиссариат внутренней торговли КАССР. В марте 1926 г. реорганизован в Народный комиссариат внутренней и внешней торговли КАССР. 10 января 1931 г. преобразован в Наркомат снабжения КАССР. Вновь образован 14 сентября 1934 г. на базе ликвидированного Наркомата снабжения КАССР. В марте 1938 г. переименован в Наркомат торговли КАССР. В марте 1946 г. преобразован в Министерство торговли КазССР.

Первое формирование (май 1924 г. — март 1926 г.) 
 Кенжин, Аспандиар Кенжинович июнь 1924 г. — март 1926 г.

Второе формирование (март 1926 г. — январь 1931 г.) 
 Кенжин, Аспандиар Кенжинович март 1926 г. — январь 1928 г.
 Кулумбетов, Узакбай Джелдербаевич январь 1928 г. — апрель 1930 г.
 Дивеев, Шакир Галеевич апрель 1930 г. — ноябрь 1930 г. (каз.)
 Розыбакиев, Абдулла Ахмедович ноябрь 1930 г. — январь 1931 г.

Третье формирование (сентябрь 1934 г. — март 1946 г.) 
 Дивеев, Шакир Галеевич сентябрь 1934 г. — апрель 1937 г. (каз.)
 Степанов, Сергей Федорович август 1937 г.
 Ахметжанов, Султан Сафич август 1937 г. — декабрь 1937 г. (каз.)
 Досымов, Есен Досымович декабрь 1937 г. — июль 1938 г.
 Конуспаев, Шопан июль 1938 г. — апрель 1939 г.
 Муржуков, Курмангалий Джанатович апрель 1939 г. — июнь 1941 г.
 Белый, Василий Алексеевич июнь 1941 г. — апрель 1942 г.
 Омаров, Ильяс Омарович апрель 1942 г. — январь 1945 г.
 Белый, Василий Алексеевич февраль 1945 г. — июнь 1945 г.
 Сапаргалиев, Махмуд Сапаргалиевич июнь 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат продовольствия 
Образован в октябре 1920 г. на основании постановления КирЦИКа от 14 октября 1920 г. На основании постановления КирЦИКа от 8 мая 1924 г. ликвидирован.
 Мартынов, Иван Денисович октябрь 1920 г. — ноябрь 1920 г.
 Марголин, Лев Соломонович ноябрь 1920 г. — [октябрь 1921 г.]
 Саматов, Мухтар Саматович октябрь 1921 г. — март 1924 г. (каз.)

Народный комиссариат снабжения 
Образован постановлением Наркомата снабжения РСФСР от 15 декабря 1930 г. на базе Наркомата внутренней и внешней торговли КАССР. Ликвидирован в сентябре 1934 г.
 Розыбакиев, Абдулла Ахмедович январь 1931 г. — январь 1932 г.
 Сыргабеков, Нигматулла Сыргабекович январь 1932 г. — февраль 1932 г.
 Нуршанов, Юсуп-Али Ермухамедович февраль 1932 г. — июнь 1932 г. (каз.)
 Жалнин, Николай Петрович июнь 1932 г. — сентябрь 1933 г.
 Яхнович, Александр Наумович октябрь 1933 г. — сентябрь 1934 г.

Народный комиссариат коммунального хозяйства 
Образован в июле 1931 г. в соответствии с постановлением ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 20 июля 1931 г. на базе Главного управления коммунального хозяйства при Совнаркоме КАССР. В марте 1946 г. преобразован в Министерство коммунального хозяйства КазССР.
 Либерман, Валентин Самойлович июль 1931 г. — февраль 1932 г.
 Кадочкин, Николай Алексеевич февраль 1932 г. — июль 1933 г.
 Джинчаридзе, Сергей Дмитриевич, врид июль 1933 г. — октябрь 1933 г.
 Гаврилов, Григорий Лукьянович, врид октябрь 1933 г. — ноябрь 1933 г.
 Пострейтер, Павел Борисович ноябрь 1933 г. — июль 1937 г.
 Тажиев, Ибрагим Тажиевич июнь 1937 г. — апрель 1938 г.
 Байузаков, Хасен Байузакович апрель 1938 г. — январь 1939 г.
 Сырцов, Дмитрий Александрович июнь 1939 г. — август 1944 г.
 Сапаргалиев, Махмуд Сапаргалиевич август 1944 г. — июнь 1945 г.
 Эпиктетов, Сергей Фёдорович июнь 1945 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат просвещения 
Образован в октябре 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство просвещения КазССР.
 Байтурсынов, Ахмет октябрь 1920 г. — октябрь 1921 г.
 Кенжин, Аспандиар Кенжинович октябрь 1921 г. — октябрь 1922 г.
 Залиев, Нугман Залиевич октябрь 1922 г. — декабрь 1924 г.
 Темирбеков, Ильяс Кулжанович декабрь 1924 г. — февраль 1925 г.
 Садвокасов, Смагул март 1925 г. — март 1927 г.
 Токтабаев, Карим Дощанович март 1927 г. — ноябрь 1927 г.
 Джандосов, Ураз Кикимович ноябрь 1927 г. — июнь 1929 г.
 Манаев, Нугман Сарсенович июль 1929 г. — июнь 1930 г. (каз.)
 Мендешев, Сейтгалий Мендешевич июнь 1930 г. — июнь 1933 г.
 Жургенев, Темирбек Караулы июнь 1933 г. — июль 1937 г.
 Манкин, Бржан октябрь 1937 г. — ноябрь 1937 г.
 Суюнчалин, Султан Суюнчалиевич декабрь 1937 г. — июнь 1938 г. (каз.)
 Абдыкалыков, Мухамеджан июнь 1938 г. — март 1941 г.
 Тажибаев, Толеген Тажибаевич март 1941 г. — декабрь 1941 г.
 Сембаев, Абдыхамит Ибнеевич декабрь 1941 г. — март 1946 г.

Народный комиссариат здравоохранения 
Образован 12 октября 1920 г. в соответствии с резолюцией 1 (Учредительного) съезда Советов Казахстана на основании Декрета ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 26 августа 1920 г. В марте 1946 г. преобразован в Министерство здравоохранения КазССР, функционировавшее до декабря 1991 г.
 Шамов, Михаил Сергеевич октябрь 1920 г. — май 1928 г.
 Татимов, Мухамед-Галий Койшибаевич май 1928 г. — июнь 1930 г.
 Абдрахманов, Бисенгалий июнь 1930 г. — май 1931 г. (каз.)
 Асфендияров, Санжар Джагпарович май 1931 г. — июль 1933 г.
 Донской, июль 1933 г. — [сентябрь] 1933 г.
 Кулсартов, Калап октябрь 1933 г. — июль 1936 г.
 Нурмухамедов, Хасен Нурмухамедович июль 1936 г. — октябрь 1937 г.
 Каракулов, Ишанбай Каракулович ноябрь 1937 г. — июнь 1939 г.
 Чесноков, Семен Алексеевич июнь 1939 г. — март 1946 г.

Литература 
 Наркомы Казахстана, 1920—1946 гг: биографический справочник. Алматы 2007

Ссылки 
 Номенклатура Казахстана. 800 персон

Казахская ССР
Советы народных комиссаров
Народные комиссары и министры Казахской ССР